Osoby noszące nazwisko Pałubicki
 Jan Pałubicki
 Janusz Pałubicki
 Konrad Pałubicki
 Władysław Pałubicki

Herby szlacheckie
 Pałubicki
 Pałubicki baron
 Pałubicki V